

Geografia

Francia 
 Sentier – quartiere nel II arrondissement di Parigi (Île-de-France)

Svizzera 
 Le Sentier – frazione di Le Chenit, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Trasporti 
 Sentier – stazione della metropolitana di Parigi